Tsuzuki ist der Familienname folgender Personen:

 Amuro Tsuzuki (* 2001), japanische Surferin
 Ryōta Tsuzuki (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Tōru Tsuzuki, japanischer Jazzmusiker